Niveria antillarum är en snäckart som först beskrevs av Schilder 1922.  Niveria antillarum ingår i släktet Niveria och familjen Triviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
antillarum